Villa Rasponi Spalletti – villa a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena
Villa Spalletti Trivelli – villa a San Donnino di Liguria, frazione del comune di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia